

Geografia 
 Urra Moor – brughiera più alta del North York Moors, in Inghilterra
 Urra – freguesia del municipio portoghese di Portalegre

Persone 
 Isidoro Urra – calciatore spagnolo, centrocampista
 Martín Urra – cestista filippino
 Raúl Urra – cestista cileno
 Yerko Urra – calciatore cileno, portiere

Altro 
 Urrà – parola della lingua italiana di probabile origine onomatopeica